William Nicholson (1753–1815) – angielski chemik
 William Nicholson (ur. 1948) – brytyjski pisarz, autor sztuk teatralnych oraz scenarzysta, za scenariusze wielokrotnie nominowany do Oscara, nagrody BAFTA i nagrody Saturn
 William Nicholson (1872–1949) – angielski malarz i ilustrator książek dla dzieci
 William Nicholson (1816–1865) – australijski polityk, burmistrz Melbourne i premier stanu Wiktoria
 William Nicholson (1825–1909) – brytyjski polityk, deputowany do Izby Gmin z okręgu Petersfield